César Ibáñez (1992-) – calciatore messicano
 César Ibáñez (1999-) – calciatore argentino